Dračevica peut désigner :

au Monténégro
Dračevica, un village situé dans la municipalité de Bar ;

en Croatie
Dračevica, un village situé dans la municipalité de Nerežišća.